Komoro se poate referi la:

 Satul Komoró, o localitate în districtul Záhony, județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
 Satul Kömörő, o localitate în districtul Fehérgyarmat, județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
 Municipiul Komoro, o localitate în Japonia, în prefectura Nagano.